Gölova (district), een Turks district in de provincie Sivas
 Gölova (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Gölova